Diego Chaves puede hacer referencia a:

 Diego Gabriel Chaves, boxeador argentino.

 Diego Chaves, futbolista uruguayo.